Jurij Jevgenjevič Ljapkin (), ruski hokejist, * 21. januar 1945, Balašiha, Moskovska oblast, Rusija.

Ljapkin je v sovjetski ligi igral za kluba Himik Voskresensk in CSKA Moskva, skupno je na 354-ih prvenstvenih tekmah dosegel 126 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in petih svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil štiri zlate in eno srebrno medaljo. Za reprezentanco je nastopil na 128-ih tekmah, na katerih je dosegel osemnajst golov.

Pregled kariere 

|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 67/68
|
| 42
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 68/69
|
| 41
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 69/70
|
| 44
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 70/71
|
| 30
| 9
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 71/72
|
| 29
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 72
|
| 6
| 1
| 5
| 6
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 72/73
|
| 30
| 8
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 8
| 0
| 10
| 10
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 73/74
|
| 26
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 74
|
| 10
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Summit Series
| 74
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 74/75
|
| 34
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 75/76
|
| 35
| 13
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 4
| 3
| 7
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| '''76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 76/77
|
| 36
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Voskresensk
| Sovjetska liga
| 77/78
|
| 24
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Spartak Moskva
| Sovjetska liga
| 78/79
|
| 23
| 2
| 2
| 4
|
| 36
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 435
| bgcolor="#7FFF00" | 131
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 152
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Himik Voskresensk
Hokejisti Spartak Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih